Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc López che ha battuto in finale Victor Crivoi 4-6, 6-3, 7-68.

Teste di serie 

 Boris Pašanski (secondo turno)
 Răzvan Sabău (quarti di finale)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Adrian Ungur (primo turno)

 Lukáš Lacko (secondo turno)
 Juan Pablo Guzmán (semifinali)
 Victor Crivoi (finale)
 Simone Vagnozzi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2006